Triulzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Triulzi (1928–1968), argentinischer Hürdenläufer und Sprinter
 Luca Triulzi (* 1983), schweizerisch-italienischer Eishockeyspieler
 Roberto Triulzi (* 1965), schweizerisch-italienischer Eishockeyspieler